Heinrich II. von Hoya ist der Name folgender Personen:

 Heinrich II. (Hoya) (Heinrich mit dem Beile; † 1290), regierender Graf von Hoya
 Heinrich II. von Verden († 1441), Fürstbischof von Verden